No Surprise – singolo dei Theory of a Deadman del 2005
 No Surprise – singolo dei Daughtry del 2009